Capulin Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Capulin Peak (Rio Arriba County, New Mexico)	
 Capulin Peak (Sandoval County, New Mexico)	
 Capulin Peak (Taos County, New Mexico)